Світові рекорди з бігу на 400 метрів у приміщенні серед жінок визнаються Світовою легкою атлетикою з-поміж результатів, показаних легкоатлетками в приміщенні, за умови дотримання встановлених вимог.

Світові рекорди з бігу на 400 метрів у приміщенні фіксуються з 1987.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики в приміщенні – 400 метрів (жінки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики в приміщенні – 400 метрів (жінки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів у приміщенні з бігу на 400 метрів серед жінок на сайті Світової легкої атлетики 
  

Жінки приміщення